Франческо ди Ваннуччо (; работал в 1356—1389 годах в Сиене) — итальянский художник, сиенская школа.

Имя Франческо ди Ваннуччо было обнаружено на хоругви с изображением «Распятия с предстоящими» из Берлинской художественной галереи. Надпись гласила FRANCISCVS DE VANNVCIO DE SENIS PINSIT HOC HOPVS MCCCLXXX (Франсискус Ваннучио из Сиены написал это произведение в 1380 году). Для того, чтобы идентифицировать имя автора с реальной исторической личностью были предприняты поиски в сиенских архивах, которые дали противоречивые результаты. Имя Франческо появляется неоднократно в архивных записях с 1356 по 1389 год, однако в документах этого периода была обнаружена целая группа художников с похожими именами: Франчо ди Ваннуччо (в списке сиенских художников появляется в 1356 и 1389годах), Франческо ди Ванни по прозвищу «Кьянчанец», Франческо ди Ванни, фигурирующий в списке Breve dell’Arte в 1356 году, а также Франческо ди Ваннуччо Мартини, чьё имя в списке сиенских художников значится в 1389 году. В конце концов, большинством критиков была принята точка зрения, что Франчо ди Ваннуччо, появляющийся в списке сиенских художников в 1356 и 1389 году — и есть автор берлинской хоругви.

Этот же художник, согласно документам, работал вместе с Кристофоро ди Биндоччо над созданием ряда картин в Монтальчино под Сиеной в 1361 году. К этому же Франческо относятся несколько документов, сообщающих о том, что он исполнял множество мелких заказов для сиенской коммуны и госпиталя Санта-Мария делла Скала, например, расписывал вымпелы для труб правительственных горнистов или большой флаг, который вывешивали на колокольне Сиенского собора. В 1388 году ему была выплачена некая сумма за исполнение алтаря для Братства Св. Антония-аббата в Сиене (предполагают, что сохранились две панели от этого алтаря — «Мадонна с младенцем» в церкви Сан Джованнино алла Стаффа (Сиена) и фрагмент картины «Св. Антоний-аббат» из частной коллекции Поркай в Мюнхене). Поскольку имя Франчо в 1391 году отсутствует в списке налогоплательщиков в районе, известном как Пополо дель Пеллегрино, где он был зарегистрирован с 1384 года, то исследователи заключили, что он скончался приблизительно за год до этой даты. Рождение же его относят примерно к 1330-35 годам.

В связи с тем, что существует всего одна датированная и подписанная работа Франческо, реконструкция его творчества представляет собой серьёзную проблему. Отталкиваясь от берлинской хоругви, Чезаре Бранди (1931, 1933) и Ричард Оффнер (1932) приписали художнику целый ряд небольших работ — диптихов и триптихов, исполненных для богатых частных заказчиков, высказав предположение, что мастер работал для узкого круга состоятельных клиентов. Эти небольшие домашние алтари составляют основной корпус работ Франческо, которые ныне числятся в его каталоге. Использование золотых фонов, богатый цвет и щедро декорированная поверхность этих произведений ставит их в русло традиции, идущей от Симоне Мартини и его школы первой половины XIV века. Эта манера, появившаяся в 1320-х годах, имела большой успех, как в Сиене, так и за её пределами. Франческо ди Ваннуччо не предпринял никаких решительных шагов, чтобы внести в этот стиль какие-либо серьёзные изменения.

С другой стороны, Миклош Босковиц (1988) доказывает, что автором берлинской хоругви является Франческо ди Ваннуччо Мартини, имя которого появляется в 1387 году среди сотрудников Бартоло ди Фреди, а в 1389 году в списке сиенских художников. Босковиц отмечает в его творчестве влияние братьев Лоренцетти, Бартоло ди Фреди и Паоло ди Джованни Феи.

Основные произведения 
 Небольшой триптих «Мадонна с младенцем и святыми» — (64x63cm.) 1360-70гг, Сиена, Пинакотека (№ 183). Его считают наиболее ранним произведением Франческо.
 «Мадонна с младенцем на троне, св. Пётр и Иоанн Креститель», ок. 1370, (54.3 x 24.7 см.), Коллекция Уоллес, Лондон
 Бандинелла (хоругвь) «Распятие с предстоящими» (на оборотной стороне «Мадонна с младенцем, святыми и донатором») — 1380 г. (24x18 см, с рамой 39х22,5см)) Берлин, Художественная галерея
 «Алтарь-реликварий» с изображением Мадонны с младенцем. (54х37,5 см), ок. 1380 г., Собрание Банка Монте деи Паски, Сиена
 Диптих «Благовещение с донаторами и Вознесение Марии», ок. 1380, Кембридж, Джёртон колледж
 «Распятие с предстоящими святыми (Богоматерь, Иоанн Креститель, Св. Франциск Ассизский, и Св. Вит (?)», 1380-85гг, (53х23см), Париж, Лувр (атрибутировано Федерико Дзери);
 «Распятие с предстоящими», 1387-88гг, (42,7х30,5 см), Филадельфия, Музей искусства (вероятно, правая половина диптиха, левая часть которого — «Мадонна с младенцем и святыми Лаврентием и Андреем» из музея Гааги)
 «Мадонна с младенцем и святыми Лаврентием и Андреем» (35х23,5см), ок. 1387-88, Гаага, Государственный музей Меерманно-Вестреенианум (№ 806)
 «Мадонна Смирение» — Коллекция Дрей, Монако
 «Св. Екатерина Александрийская» — Коллекция Фрик, Нью-Йорк

Франческо ди Ваннуччо также приписывают несколько произведений крупного формата:

 «Расписной крест» ок. 1370 г., (191,8x163cm), Музей Университета Боба Джонса, Гринвиль, Ю.Каролина
 «Мадонна с младенцем» — центральная часть полиптиха; базилика Сан Доменико, Сиена
 «Мадонна с младенцем» — центральная часть полиптиха; храм Сан Джованнино алла Стаффа в Сиене
 «Св. Антоний-аббат» — фрагмент панели полиптиха; коллекция Поркай, Мюнхен.

Примечания

Библиография 
 C. Brandi, An Unpublished Reliquary of Francesco di Vannuccio, in Art in America, XX, 1931, pp 41-47
 R. Offner, The Works and Style of Francesco di Vannuccio, ArtAm 20, 1932, pp. 89-114
 C. Brandi, Francesco di Vannuccio e Paolo di Giovanni Fei, Bullettino senese di storia patria, n.s., 4, 1933, pp. 25-42
 F. Zeri, Un frammento di Francesco di Vannuccio, in Diari di lavoro. 1, Bergamo 1971, pp. 25-27
 M. Boskovitz, Gemaldegaleree Berlin: Katalog der Gemalde: Frue italienische Malarei. Translated and edited by Erich Schleier. Berlin, 1988, p. 35
 Giulietta Chelazzi Dini et al. Five Centuries of Sienese Painting. From Duccio to the Birth of Baroque. Thames and Hudson, London, 1998 pp 197—198
 Carl Brandon Strehlke. Italian paintings 1250—1450. John G. Johnson Collection and the Philadelphia Museum of Art. 2004, pp. 144—147
 Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento, a cura di Max Seidel. Exh. cat. Federico Motta Editore, 2010, pp. 156-57, 362-63, 618

Персоналии по алфавиту
Художники Италии XIV века
Сиенская школа живописи
Художники по алфавиту